Bereza peut désigner :

Toponyme

en Pologne
 Bereza, un village dans la voïvodie de Lublin
en Biélorussie
 nom polonais de la ville de Biaroza, connu pour ses prisons soviétiques

Patronyme 

 Boryslav Bereza (1974-), homme politique ukrainien